В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Інес Горрочатегі і Мерседес Пас виграли титул, у фіналі перемігши пару Рената Баранскі і Лаура Глітц 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Флоренсія Лабат /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Інес Горрочатегі /  Мерседес Пас (чемпіонки)

 Донна Фейбер /  Забіне Гак (1-ше коло)
 Luciana Corsato /  Луанн Спейдя (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open